Különben dühbe jövünk – 1974-ben bemutatott olasz–spanyol film, rendezte: Marcello Fondato
 Különben dühbe jövünk – 2022-es olasz film, rendezte: Younuts